Ерк мак Еохайд (д/н — 474) — перший напівлегендарний король Дал Ріади в 439—474 роках.

Панування 
Виводив своє походження до Конайре Великого, верховного короля Ірландії. Згідно «Історії народу Альби» був старшим сином Еохайда (Ехдаха) Муйнремора, вождем скоттів (підкоролем).

Перші відомості збігаються за часом із приходом у ці землі святого Патрика. У «Трьохчасному житії» не повідомляється, хто тоді правив Дал Ріадою, але історики припускають, що королем у цей час був Ерк. За свідченням житія, невдовзі після прибуття до Дал Ріади в Патрика вкрали коней і він викляв неназваних пойменно синів Ерка, винних у цьому злочині. У той самий час, житіє повідомляє, що святий благословив одного з синів Ерка — Фергюса, до якого його брати ставилися без належної поваги. У «Пісні скоттів» додається, що крім Фергуса благословення від Патріка отримали його брати Лоарн і Енгус. Прийшовши до фортеці Дансеверик, резиденцію короля, Патрик присвятив у єпископи місцевого уродженця Олкана. Також житіє Патрика свідчить про будівництво в цих землях християнських храмів і заснування багатьох чернечих громад.

Історичні джерела майже нічого не повідомляють про правління короля Ерка. У «Пісні скоттів» він наділяється епітетом «сміливий», але будь-які подробиці причини цього у ній відсутні. У середньовічних переказах Ерк постає як король Альби, при дворі якого Еоху, сином Енди Кеннсалаха, було вбито ірландського верховного короля Ніла.

Шотландські хроніки свідчать, що троє з його синів Лоарн, Фергус і Енгус зі 150 воїнами припливли на судах й заволоділи землями Аргайла, що належали піктам. «Книга чотирьох майстрів» датує смерть короля Ерка 474 роком. Трон спадкував син Лоарн.

Родина 
Середньовічні історичні джерела повідомляють, що Ерк був батьком 12 синів. Проте невідомо, чи всі згадані особи насправді були родичами. Сучасні історики відзначають, що всі ці джерела були створені значно пізніше описуваних у них подій, і що перші достовірні відомості про Дал Ріаду датуються періодом не раніше середини VI століття.

Примітки

Джерела 
 Anderson A. O. Early Sources of Scottish History A.D. 500 to 1286. — Edinburgh: Oliver and Boyd, 1922. — Vol. I. — 604 p.
 Charles-Edwards T. M. Early Christian Ireland. — Cambridge: Cambridge University Press, 2000. — P. 728. — ISBN 978-0-5213-6395-2.
 Koch J. T. Celtic Culture. A Historical Encyclopedia. — ABC-CLIO, 2006. — 2128 p. — ISBN 978-1-8510-9440-0.

Королі Дал Ріади